Schloss Marienburg steht für: Schloss Marienburg (Pattensen) bei Pattensen-Schulenburg, Region Hannover, Niedersachsen
 Schloss Marienburg (Leutesdorf) bei Leutesdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Schloss Marienburg (Ichtershausen) in Amt Wachsenburg-Ichtershausen, Ilm-Kreis, Thüringen
Siehe auch:
 Schloss Marienberg